Kawara désigne notamment :

Toponyme

Kawara, un village du département et la commune de Sindou ;
Kawara, un village du département et la commune de Tougan.

Kawara, un bourg du district de Tagawa, dans la préfecture de Fukuoka.

Patronyme 

 On Kawara (1933-2014), artiste japonais.

Voir aussi 
 Kawara-dera, ancien temple bouddhiste japonais.

Homonymie de toponyme